Абра́мова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  
 
 
 Абрамова, Дарья Алексеевна (род. 1990) — российская боксёрша.
 
 Абрамова, Зоя Александровна (1925—2013) — историк, археолог, искусствовед.
 Абрамова, Инна Владимировна (род. 1966) — советская пловчиха.
 
 Абрамова, Клавдия Ильинична (1904—1942) — советская подпольщица.
 Абрамова, Лидия Павловна (род. 1950) — профессор Академии хорового искусства В. С. Попова.
 Абрамова, Людмила Владимировна (1939—2023) — советская актриса и сценарист.
 Абрамова, Мария Морицовна (1865—1892) — актриса и антрепренёр.
 Абрамова, Мая Павловна (1931—2003) — советский и российский археолог.
 Абрамова, Надежда Александровна (1907—1979) — белорусский политик-националист.
 
 Абрамова, Нелли Михайловна (род. 1940) — советская волейболистка.
 Абрамова, Нина Юрьевна — неоднократная чемпионка России по фитнесу, судья международной категории, заслуженный тренер России.
 
 Абрамова, Светлана Михайловна (род. 1987) — российская телеведущая, журналист, автор телевизионных программ, общественный деятель.
 Абрамова, Татьяна Альбертовна (род. 1975) — актриса и певица, телеведущая.

 Топоним 
 Абрамова — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.

См. также